Adria je název pro Jaderské moře (dříve zvané Adriatické), pochází od starověkého přístavu jménem Hatria nebo Atria, dnešního města Adria v deltě Pádu.

Může znamenat:
 143 Adria – asteroid
 Atri – italské město v regionu Abruzzo, dříve nazývané Adria
 Adria (Rovigo) – italské město v regionu Veneto (Benátsko)
 Adria (řeka) – italská řeka
 Adria (Hvězdná brána) – postava v seriálu Hvězdná brána
 Adria Airways – slovinské airolinie
 Adria International Raceway – italský závodní okruh
 Adria Mobil – výrobce karavanů a přívěsů
 Adria Steamship Company – rejdařství, založené G. Schenkerem
 Adriatica – švýcarský výrobce hodinek
 Adria – čarodějnice v počítačové hře Diablo
 Palác Adria – pražský palác

Externí odkazy